Ringo da Suécia — monarca também conhecido como Ring
Ring (canção) — gravada por Kehlani em 2017

Filmes
Ringu — ; de terror japonês de 1998 dirigido por Hideo Nakata
Rings — de terror e de 2017, dirigido por F. Javier Gutiérrez
Rings (curta-metragem) — de terror e de 2005,dirigida por Jonathan Liebesman

Ver também
Ringue — ; local de competições de lutas desportivas

Desambiguações de cinema